Thin White Duke ist:
 eine Kunstfigur von David Bowie
 ein Spitzname von Stuart Price